Чемпионат РСО-Алания по футболу — республиканское первенство, проводимое Федерацией футбола РСО-Алания. Действующим чемпионом является владикавказский «Металлург». 

 1925—1936 — чемпионат Северо-Осетинской АО
 1937—1991 — чемпионат Северо-Осетинской АССР
 с 1992 — чемпионат Республики Северная Осетия
 1993—1995 — чемпионат Осетии

Призёры 

* Спартакиада.

Ссылки 
 ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ
 ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ — 2013. Федерация футбола Ставропольского края.
 СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ. ИА «Рес». 17.05.2006.
 Алан ПУХАЕВ. «Спартак-Цхинвал» выходит из тени. газета «Южная Осетия». 29 май 2010

Примечания 

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Северной Осетии